Џејми Мари и Мартина Хингис су освојили турнир. У финалу су савладали Хенрија Континена и Хедер Вотсон са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 
Резултати такмичења на сајту wimbledon.com 
 
Вимблдон — мешовити парови
Вимблдон 2017.